MMX steht für:
 Flughafen Malmö (IATA-Code), Flughafen in Schweden
 Airmax (Fluggesellschaft) (ICAO-Code), peruanische Fluggesellschaft
 Michelson-Morley-Experiment, physikalisches Experiment von 1887, das die Erdbewegung relativ zum Äther nachweisen sollte
 Mineração e Metálicos S.A., Bergbaufirma von Eike Batista
 Multi Media Extension, von Intel entworfene Prozessortechnik
 Martian Moons eXploration, japanische Marsmission, die im Jahr 2024 starten, beide Marsmonde untersuchen und möglicherweise 2029 Proben zurückbringen soll
 römische Zahlzeichen für 2010

MMx steht für:
 Mega-Maxwell (Einheit), cgs-Einheit des magnetischen Flusses (in der 106-Potenz)

mMx steht für:
 Milli-Maxwell (Einheit), cgs-Einheit des magnetischen Flusses (in der 10−3-Potenz)

mmx steht für:
 Madak (ISO-639-3-Code), austronesische Sprache in New Ireland Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung